Wells Fargo Plaza steht für:

 Wells Fargo Plaza (El Paso), Hochhaus in El Paso, Texas
 Wells Fargo Plaza (Houston), Wolkenkratzer in Houston, Texas